Кике может иметь следующие значения:

 прозвище футболиста Энрике Бонед Жиллот
 персонаж аниме и манги InuYasha - Список персонажей «InuYasha»#Кикё